Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Oliver Gross 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Galo Blanco (quarti di finale)
 Franco Squillari (quarti di finale)
 Marcos Górriz (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)

 Tomás Carbonell (primo turno)
 Oliver Gross (finale)
 Jordi Burillo (primo turno)
 Francisco Roig (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1997